Šternberg ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (jidiš שטערנבערג, rusko Штéрнберг).
 Abram Jakovljevič Šternberg (1873—1927), ruski zdravnik.
 Jankev Šternberg (1890—1973), judovski pesnik, esejist, dramatik, gledališki režiser in gledališki teoretik.
 Lev Jakovljevič Šternberg (1861—1927), ruski etnograf.
 Pavel Karlovič Šternberg (1865—1920), ruski astronom, revolucionar, boljševik in državnik.

Drugo 
 Šternberg, krater na Luni, imenovan po P. K. Šternbergu.
 Državni astronomski inštitut Šternberga, astronomski inštitut v Moskvi, imenovan po P. K. Šternbergu.

Glej tudi 
 Sternberg
 Šterenberg